Kutzen ist ein deutscher Orts- und Familienname u. a.:

Ortsname:
 Kutzen (Dorf), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Kucze, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kutzen (Gut), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Kuczki (Kalinowo), Kolonie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kutzen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Kucze (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kutzen, Kreis Pogegen, Ostpreußen/Memelland, seit 1945: Kuciai, Dorf in der Rajongemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen
 Kutzen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kucze (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kutzen (Gemeinde Koblach), Ortsteil der Gemeinde Koblach, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, Österreich

Familienname:
 Joseph Kutzen (1800–1877), deutscher Historiker, Geologe, Geograph, Pädagoge, Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Sonstiges:
 die bairische Bezeichnung für das Textilmaterial Kotzen (Wollstoff)